Not Quite Dead est une bande dessinée de Shelton et Pic mettant en scène la vie d'un groupe de rock.
 Not Quite Dead est aussi le nom d'un groupe de rock français.